Jornada de Mers el-Kebir, el 1505, significant la conquesta de la plaça per la Corona d'Aragó.
 Atac a Mers el-Kebir, durant la Segona Guerra Mundial